Vela può riferirsi a:

Sport e trasporti
Vela – sistema di propulsione, principalmente nella nautica
Vela – sport nautico

Architettura 
Vela – un quarto di una volta a crociera

Astronomia 
 Vela Molecular Ridge – complesso di nubi molecolari giganti
Vela – nome di una costellazione
Progetto Vela – progetto di monitoraggio nucleare
Vela – rete di satelliti artificiali del Progetto Vela

Aziende
Vela S.p.A. – azienda che gestisce principalmente l'attività commerciale del gestore del trasporto pubblico a Venezia, ACTV
Vela International Marine – impresa sussidiaria del gruppo Saudi Aramco

Geografia
Vela – cittadina in Argentina
Vela – comune del distretto di Dolj in Romania
Vela – torrente della provincia di Trento
Vela – frazione di Trento

Persone 
 Carlos Vela – calciatore messicano
Vincenzo Vela – scultore svizzero

Altro 
Museo Vela – museo sito in Ligornetto (Svizzera)
Nemmara Vallangi Vela – festival indiano

Pagine correlate 
 Velo (disambigua)
 Vele

Altri progetti